Louis-Jacques des Escotais, comte des Escotais, est né le  et mort en 1795. Il fut maréchal des armées de Louis XV. 

Il est le neveu de Louis-Joseph des Escotais, grand prieur d'Aquitaine et gouverneur de l'île de Ré.

Biographie 
Louis-Jacques des Escotais est né le  dans le château familial de la Roche des Escotais en Touraine. Son père, Michel-Roland des Escotais, avait obtenu l'érection de ses terres en comté des Escotais par lettres patentes du roi Louis XV en 1747. Sa mère, Anne Geneviève de Pineau de Viennay, est la fille de Jacques de Pineau de Viennay, baron de Lucé et conseiller au Parlement.

Le , à l'âge de 24 ans, il épouse Marie-Louise de Plas, dame de compagnie de Sophie de France puis d'Adélaïde de France. De cette union naissent trois enfants :
 Charles Anne Louis Rolland des Escotais, né le  et décédé en .,
 Guy Anne des Escotais, né le ,
 Blanche des Escotais, mariée à Adrien de Tramecourt, 
Il reçoit en 1779 l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, distinction récompensant les officiers les plus valeureux.

Il meurt en Angleterre en 1795, à l'âge de 49 ans.

Carrière militaire 
Louis-Jacques des Escotais eut une brillante carrière militaire.

Il commence en tant que colonel des Grenadiers Royaux, tout comme son oncle Louis-Joseph des Escotais . 

Il est promu brigadier d'infanterie, le .

En 1771, il commande le régiment des hussards d’Esterhazy.

Il reçoit le commandement du régiment du Boulonnois (3ème régiement d'état major) de la part de Louis XVI le . Il est à cette occasion promu colonel.

Il est promu maréchal de camps.

Notes et références 

Chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis
Général français du XVIIIe siècle
Émigré sous la Révolution française